Si hanno pochissimi dati su di lui. Era soprannominato "il Ricco" per i suoi estesi possedimenti. 
Edificò una alta torre fortificata nei pressi del fiume Enza, che pose sotto la protezione di , dal quale ebbe il cognome la sua famiglia. 

Concorse alla costruzione di molti nuovi edifici a Parma e diede sostentamento ai più poveri durante le carestie e le calamità del suo tempo. Ebbe due figli maschi, Giovanni e Obizzo.

Note

Ugo